Епархия Бани () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Бани, Доминиканская Республика. Епархия Бани входит в митрополию Санто-Доминго. Кафедральным собором епархии Бани является церковь Пресвятой Девы Марии в городе Бани.

История 
8 ноября 1986 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу «Spiritali Christifidelium», которой учредил епархию Бани, выделив её из архиепархии Санто-Доминго.

Ординарии епархии 
 епископ Príamo Pericles Tejeda Rosario (8.11.1986 — 13.12.1997);
 епископ Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez (6.08.1998 — по настоящее время).

Статистика 
На конец 2006 года из  человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись  человек, что соответствует 90,1% от общего числа населения епархии.

|-
| 1990 || 438.000 || 477.000 || 91,8 || 35 || 10 || 25 || 12.514 || 3 || 46 || 77 || 14
|-
| 1999 || 598.000 || 665.000 || 89,9 || 33 || 14 || 19 || 18.121 || 7 || 30 || 106 || 18
|-
| 2000 || 550.000 || 611.500 || 89,9 || 25 || 12 || 13 || 22.000 || 7 || 23 || 106 || 18
|-
| 2001 || 553.500 || 615.000 || 90,0 || 23 || 9 || 14 || 24.065 || 7 || 22 || 119 || 18
|-
| 2002 || 558.000 || 620.000 || 90,0 || 23 || 9 || 14 || 24.260 || 7 || 23 || 122 || 18
|-
| 2003 || 647.720 || 719.098 || 90,1 || 27 || 12 || 15 || 23.989 || 7 || 26 || 124 || 18
|-
| 2004 || 649.270 || 721.412 || 90,0 || 30 || 14 || 16 || 21.642 || 8 || 24 || 120 || 18
|-
| 2006 || 673.000 || 747.000 || 90,1 || 29 || 17 || 12 || 23.206 || 7 || 21 || 104 || 18
|}

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Directorio Católico Dominicano, VIII ed., 2001 
 Булла Spirituali Christifidelium

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Доминиканской Республики